Ми́нно-взрывна́я тра́вма — огнестрельная комплексная множественная травма, возникающая в результате влияния поражающих факторов взрыва инженерных, минных боеприпасов и сопровождающаяся глубокими и обширными разрушениями тканей и контузией. По форме повреждения минно-взрывные травмы делят на минно-взрывные ранения и минно-взрывное повреждения.

Тяжесть ранений 
Минно-взрывная травма относится к числу самых опасных ранений для жизни. Данные травмы оказывают действие на весь организм в целом.

Лечение 
Максимально быстрая доставка пострадавшего к месту проведения неотложной медицинской помощи.

Прогноз 
Заведомо неблагоприятный. Более  пострадавших погибают при близком подрыве, в случае выживания остаются тяжелыми инвалидами.

Статистика травмирования 
В годы второй мировой войны от этого типа травм составлял около  санитарных потерь. Во время операции в Афганистане потери советских войск от минно-взрывных травм достигали . В 2008 году в мире каждую неделю от минно-взрывных травм погибали или становились инвалидами около 800 человек.

Примечания

Литература 
 Нечаев Э. А., Грицанов А. И., Фомин Н. Ф., Миннуллин И. П. Минно-взрывная травма. Санкт-Петербург, 1994. СПб.: «Альд», 1994. 488 с.

См. также 

Хирургия
Травматология
Ранения